Національний футбольний дивізіон Люксембургу 2014—2015 — 101-ий сезон чемпіонату Люксембургу з футболу. Титул здобула Фола.

Клуби

Турнірна таблиця 

 

 

Примітки: 
1. Клуб Дифферданж 03 кваліфікувався до Лізі Європи УЄФА 2015—2016 як переможець Кубку Люксембургу 2014—2015

Позначення:

Лідери чемпіонату

Результати

Плей-оф 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 травня 2015

|}

Бомбардири

Посилання 
 Офіційний сайт ФФЛ 
 Національний дивізіон Люксембургу на soccerway 

2014—2015
Люксембург
Люксембург
2014 у люксембурзькому спорті
2015 у люксембурзькому спорті